DM i ishockey for kvinder 2019-20 er turneringen om det 30. DM i ishockey for kvinder, og den havde deltagelse af fem hold. Turneringen blev imidlertid ikke færdigspillet. Den 11. marts 2020 meddelte Danmarks Ishockey Union, at resten af aktiviteterne i ishockeysæsonen 2019-20 blev indstillet med øjeblikkelig virkning  på grund af regeringen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og påbud, der blev indført som følge af den igangværende COVID-19-epidemi i Danmark. På det tidspunkt var man i gang med finaleserien, som Hvidovre IK førte med 1-0 i kampe over Herlev IK.

Herlev IK og Hvidovre IK havde kvalificeret sig til kampen om guld- og sølvmedaljerne ved at slutte på første- og andenpladsen i DM-kvalifikationen. Det var 12. sæson i træk, at DM-finalen havde deltagelse af netop de to klubber.

Bronzemedaljerne blev vundet af Odense IK, der sluttede på tredjepladsen i DM-kvalifikationen. Det var femte gang inden for de seneste ni sæsoner, at fynboerne vandt DM-bronze.

Stillinger og resultater

Indledende runde

Øst 

Klubberne øst for Storebælt spillede om to pladser i DM-kvalifikationen. Turneringen havde deltagelse af to hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav fire kampe til hvert hold.

Vest 

Klubberne vest for Storebælt spillede om tre pladser i DM-kvalifikationen. Turneringen havde deltagelse af tre hold, der spillede en ottedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 16 kampe til hvert hold.

DM-kvalifikation 

DM-kvalifikationen havde deltagelse af de to bedste hold fra øst- og de tre bedste hold fra vest-gruppen. De fem hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og kampene blev afviklet i perioden 7. - 8. marts 2020 i Allan Villandsen Ishockey Arena i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre med en spilletid på 3 × 15 minutter på grund af det komprimerede program i modsætning til de normale 3 × 20 minutter. De to bedste hold, Herlev IK og Hvidovre IK, gik videre til DM-finalerne, mens holdet, der endte på tredjepladsen, Odense IK, vandt DM-bronzemedaljer.

Kampprogram

Finale 

De to bedst placerede hold i DM-kvalifikationen, Herlev IK og Hvidovre IK, spillede DM-finaleserien om fordelingen af guld- og sølvmedaljer i bedst af fem kampe. Uafgjorte kampe blev forsøgt afgjort i forlænget spilletid med tre markspillere på hvert hold til først scorede mål i maksimalt fem minutter. Hvis dette ikke frembragte en afgørelse, blev kampene afgjort i straffeslagskonkurrence.

Finaleserien blev imidlertid ikke færdigspillet. Den 11. marts 2020 meddelte Danmarks Ishockey Union, at resten af aktiviteterne i ishockeysæsonen 2019-20 blev indstillet med øjeblikkelig virkning  på grund af regeringen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og påbud, der blev indført som følge af den igangværende COVID-19-epidemi i Danmark. På det tidspunkt førte Hvidovre IK serien med 1-0 i kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - Øst kvinder 2019-20
DIU Stats - Kvinder vest 2019-20
DIU Stats - Kvindernes DM-kvalifikation 2019-20
DIU Stats - Kvindernes DM-finaler 2019-20

Noter 

2019-20
Ishockey i 2019
Ishockey i 2020